Александр Прозоров:
 Прозоров, Александр Александрович (1933—2022) — советский и российский генетик.
 Прозоров, Александр Дмитриевич (род. 1962) — российский писатель-фантаст и журналист.
 Прозоров, Александр Евграфович (1889—1952) — советский рентгенолог.